Der Mitropapokal 1976/77 war die 37. Auflage des Fußballwettbewerbs. Vojvodina Novi Sad gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1976/77
 Europapokal der Pokalsieger 1976/77
 UEFA-Pokal 1976/77

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1976/77 auf www.rsssf.com

1976/77
Fußballsaison 1976/77